Трофимец:

 Трофимец, Игорь Константинович (род. 1996) — казахстанский футболист.
 Трофимец, Яна Александровна (род. 1987) — украинская пловчиха в ластах.